

Persone
 Dino Emanuelli, propr. Bernardino Emanuelli (1931) – attore e autore televisivo italiano
 Domenico Emanuelli (1910-1950) – medico, antifascista e politico italiano
 Enrico Emanuelli (1909-1967) – scrittore e giornalista italiano
 Oreste Emanuelli (1893-1977) – pittore italiano
 Pio Emanuelli (1888-1946) – astronomo, storico e divulgatore scientifico italiano
 Roberto Emanuelli (1978) – scrittore italiano

Altro
11145 Emanuelli – asteroide della fascia principale